Die Ecuador Open 2018 waren ein Tennisturnier, welches vom 6. bis 12. Februar in Quito stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2018 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Montpellier die Open Sud de France und in Sofia die Diema Xtra Sofia Open gespielt. Beide zählten, genau wie die Ecuador Open, zur Kategorie der ATP World Tour 250.

Víctor Estrella gewann die ersten drei Ausgaben des Turniers. Im Doppel setzten sich im Vorjahr James Cerretani und Philipp Oswald.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 501.345 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 561.345 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 3. bis 4. Februar 2018 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
  (PDF; 73 kB)
  (PDF; 60 kB)
  (PDF; 48 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in Quito